Az ajtó – Makk Károly 1969-es tévéjátéka
Az ajtó – Csányi Miklós 1971-es tévéjátéka
Az ajtó – Szabó Magda 1987-ben megjelent regénye
Az ajtó – Szabó István 2012-es filmje, Szabó Magda regénye alapján
Az ajtó – Bereményi Géza 2006-os színműve, Szabó Magda regénye alapján